Ариа́на Клари́с Ри́чардс (; род. 11 сентября 1979, Хилдсберг, Калифорния, США) — американская актриса, художница и общественный деятель.

Биография 

Ариана Кларис Ричардс родилась 11 сентября 1979 года в Хилдсберге (штат Калифорния, США) в семье кинопродюсера Гэри Ричардса и представителя по связям с общественностью Дариэль Ричардс (в девичестве Гаррисон). У Арианы есть младшая сестра — актриса Бетани Грэйс Ричардс (род. 1983).

Ариана окончила Skidmore College (англ.), получив степень в области драмы и изобразительного искусства, и «Art Center College of Design», а в 2006 году она училась в Университете Западного Орегона (англ.).

Карьера 

Ариана начала актёрскую карьеру в 1986 году, сыграв роль балерины в рекламе парикмахерской. В 1987 году Ричардс дебютировала в кино, сыграв роль Лизы в эпизоде «И тогда там был один» телесериала «Золотые девочки». В 1991 году сыграла роль 9-11-летней Кимберли Мэйс в фильме «», за роль которой получила премию «Молодой актёр» (1992) в номинации «Лучшая молодая актриса, играющая в телефильме». В том же году сыграла роль Келли Галлахер в фильме «», за роль которой получила премию «Молодой актёр» (1993) в номинации «Лучшая молодая актриса в телефильме». В 1993 году сыграла роль Лекс Мёрфи в фильме «Парк Юрского периода», за роль которой получила премии «Бэмби» (1993) в номинации «Фильм — международный» и «Молодой актёр» (1994) в номинации «Лучшая молодая актриса первого плана в драматическом фильме». Всего сыграла в 27-ми фильмах и телесериалах.

Ариана — спонсор «Starlight Foundation» для детей. Также Ариана является художницей и одна из её картин находится в кабинете Стивена Спилберга.

Личная жизнь 
С января 2013 года Ариана замужем за Марком Болтоном. У супругов есть дочь (род. в ноябре 2015).

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Общественные деятели США
Выпускники Университета Западного Орегона
Выпускники Художественного колледжа дизайна (Пасадина)
Выпускники Скидморского колледжа